«Pearls of Passion» — перший студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 1986 року.

Списки композицій 

Оригінальний випуск

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Roxette
Дебютні альбоми 1986
Англомовні музичні альбоми